Auerbach steht für:
 Auerbach (Familienname), der Familienname Auerbach

Auerbach ist ein geographischer Name:

Städte und Gemeinden:
 Auerbach in der Oberpfalz, Stadt im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Auerbach/Vogtl., Stadt im Vogtlandkreis, Sachsen
 Auerbach (Erzgebirge), Gemeinde im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Auerbach (Landkreis Deggendorf), Gemeinde im Landkreis Deggendorf, Bayern
 Auerbach (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Braunau am Inn

Ortsteile:
 Auerbach (Bensheim), Ortsteil der Stadt Bensheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Auerbach (Colmberg), Ortsteil des Marktes Colmberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Auerbach (Elztal), Ortsteil der Gemeinde Elztal, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Auerbach (Horgau), Ortsteil der Gemeinde Horgau, Landkreis Augsburg, Bayern
 Auerbach (Karlsbad), Gemeindeteil und Dorf von Karlsbad, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Auerbach (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Auerbach (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Auerbach (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Auerbach (Wartenberg), Ortsteil des Marktes Wartenberg, Landkreis Erding, Bayern
 Auerbach (Zachenberg), Ortsteil der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern
 Auerbach (Zwickau), Ortsteil der Stadt Zwickau, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Auerbach (Bad Soden), Wüstung bei Bad Soden-Salmünster, Main-Kinzig-Kreis

 Hof Auerbach, Wimbergeramt, Gemeinde Dorfstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Auerbach (Gemeinde Hirschbach), Ortschaft von Hirschbach im Mühlkreis, Oberösterreich
 Auerbach (Gemeinde Sarleinsbach), Ortsteil von Sarleinsbach im Mühlviertel, Oberösterreich

 Auerbach (Gemeinde Grünau), Ort bei Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Auerbach (Gemeinde Sankt Lorenzen am Wechsel), Katastralgemeinde von Sankt Lorenzen, Steiermark

 Waldauerbach, Ortsteil der Gemeinde Mudau, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

historische Gebietskörperschaften:
 Kreis Auerbach, bis 1995 eigenständiger Landkreis auf dem Gebiet des Vogtlandkreises in Sachsen
 Amtshauptmannschaft Auerbach, Königreich Sachsen
 Auerbach, Kreis Wehlau, Ostpreußen, bis 1938: Kekorischken, seit 1946: Okunjowo (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Rudnitschny (Swerdlowsk) (Auerbach), bei Serow, Oblast Swerdlowsk in Russland

Bauten:

 Schloss Auerbach, bei Auerbach (Bensheim), Kreis Bergstraße, Hessen

Fließgewässer:

 Auerbach (Alm), Zufluss der Alm bei Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Auerbach (Banfe) oder Auer Bach, rechter Zufluss der Banfe in Banfe, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Auerbach (Bessenbach), rechter Zufluss des Bessenbachs in Keilberg, Gemeinde Bessenbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Auerbach (Bleichenbach), linker Oberlauf des Bleichenbachs (zur Rott, zum Inn bei Neuhaus) bis Asenham, Markt Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Auerbach (Dinkelshausener Arrondierungskanal), am Unterlauf Hüthausbach, linker Zufluss des Dinkelshausener Arrondierungskanals (zur Ach, zur Sandrach, zur Paar) nahe Dinkelshausen, Gemeinde Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Auerbach (Donau), Zufluss der Donau bei Auerbach, kreisfreie Stadt Passau, Bayern
 Auerbach (Elz), linker Zufluss der Elz nahe Auerbach (Elztal), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Auerbach (Feisnitz), linker Zufluss der Feisnitz nach der Grünmühle, Markt Konnersreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Auerbach (Gillenbach), rechter Zufluss des Gillenbach (Schussen) oder Güllenbachs bei Riesen, Stadtteil Taldorf, Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Auerbach (Grundbach), Oberlauf bei Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern des Grundbachs (zur Traun, zur Alz)
 Auerbach (Günz), linker Zufluss der Günz in Babenhausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Auerbach (Happelsgraben), linker Zufluss des Happelsgraben nahe Ahl, Stadt Bad Soden-Salmünster, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Auerbach (Haselbach, Haselbach), linker Quellbach des Haselbachs (zur Naab) nahe Haselbach, Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Auerbach (Haundorfer Weiher), Oberlauf bis zum Haundorfer Weiher des diesen entwässernden Haundorfer Weihergrabens (zum Nesselbach, zum Altmühlsee) bei Haundorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Auerbach (Hengersberger Ohe), rechter Zufluss der Hengersberger Ohe bei Oberauerbach, Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Auerbach (Hottenbach), linker Zufluss des Hottenbachs (zur Nahe) nahe Bärweiler, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Auerbach (Inn), linker Zufluss des Inns bei Reisach, Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Auerbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst gegenüber Schwabsberg, Gemeinde Rainau, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Auerbach (Katzbach), Zusammenfluss mit Katzbach und Trefflingsbach bei Niederbairing (Altenberg bei Linz), Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Auerbach (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig bei Niederzell, Stadt Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Auerbach (Kocher), linker Nebenfluss des Kochers gegenüber Kochersteinsfeld, Gemeinde Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Auerbach (Lafnitz), linker Zufluss der Lafnitz bei Rohrbach an der Lafnitz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Auerbach (Lahn), rechter Zufluss der Lahn in Feudingen, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Auerbach (Laufbach), rechter Zufluss des Laufbach (Sasbach) bei Au, Gemeinde Lauf, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Auerbach (Mangfall) – zwei Zuflüsse der Mangfall in Bayern; flussabwärts:
 Auerbach (Mangfall, Rosenheim), rechter Zufluss bei Aisingerwies und linker Abzweig des Kaltenbachs bei Oberwöhr, beide Orte in der kreisfreien Stadt Rosenheim
 Auerbach (Mangfall, Miesbach), rechter Zufluss beim Auerhof, Gemarkung Wies, Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach
 Auerbach (Naarn), linker Zufluss der Naarn nahe Oberlebing, Gemeinde Allerheiligen im Mühlkreis, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Auerbach (Osterbach), linker Zufluss des Osterbachs (zur Wolfsteiner Ohe) an der Mayermühle, Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Auerbach (Pfinz), linker Zufluss der Pfinz in Nöttingen (Remchingen), Enzkreis, Baden-Württemberg
 Auerbach (Pregel), rechter Zufluss des Pregel nahe Okunjowo (früher: Auerbach, Ostpreußen), Oblast Kaliningrad, Russland
 Auerbach (Raschbach), rechter Zufluss des Raschbachs (zur Schwarzach, zur Rednitz) nach Pühlheim, Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Auerbach (Rhein), linker Zufluss des Seerheins bei Eschenz, Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau
 Auerbach (Rietaach), rechter Quellbach der Rietaach bei Eichberg SG, Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen
 Auerbach (Rippbach), linker Oberlauf des Rippbachs (zur Baunach) vor Bundorf, Landkreis Haßberge, Bayern
 Auerbach (Rot), linker Zufluss der „Gschwender“ Rot (zur Lein bei Täferrot) bei Hönig, Gemeinde Ruppertshofen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Auerbach (Rott), drei Gräben bei Bad Birnbach und Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Auerbach (Schlattein), linker Zufluss der Schlattein oder des Schlatteinbachs (zur Waldnaab) zwischen Auerberg und Ilsenbach, Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Auerbach (Schmale Sinn), rechter Zufluss der Schmalen Sinn in Mottgers, Gemeinde Sinntal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Auerbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach vor der Furthmühle, Gemeinde Schwarzach bei Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Auerbach (Schwarzbach), an Ober- und Mittellauf Wiesbach, rechter Zufluss des Schwarzbachs in Niederauerbach, kreisfreie Stadt Zweibrücken, Rheinland-Pfalz
 Auerbach (Wandelbach), linker Zufluss des Wandelbachs (zur Teisnach) nahe Auerbach, Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern
 Auerbach (Westernach), linker Zufluss der Westernach bei Unterauerbach (Mindelheim), Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Auerbach, Oberlaufname des Wiesenlohbachs (zur Vils, zur Naab) bis zum Hammerweiher bei Heringnohe, Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Auerbach (Wolfsteiner Ohe), linker Zufluss der Wolfsteiner Ohe bei Ohbruck, Gemeinde Fürsteneck, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Aueralpengraben, linker Zufluss des Söllbachs (zum Tegernsee) vor der Einöde Bauer in der Au, Bad Wiessee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Auerbacher Bach (Auerbach), rechter Zufluss der Zwickauer Mulde bei Pölbitz, Landkreis Zwickau, Sachsen

Auerbach ist außerdem Namensbestandteil von:
 Auerbachsalto, Sprung beim Wasserspringen
 VfB Auerbach, Fußballverein in der Oberliga Nord
 Marx & Auerbach, ehemalige Tuchfabrik in Aachen

Siehe auch:
 Aubach
 Auer Bach
 Auerbacher
 Auerbächlein, rechter Zufluss der Strogen bei der Zaglmühle von Markt Wartenberg, Landkreis Erding, Bayern
 Auersbach (Begriffsklärung)
 Aurbach
 Aurbacher
 Awerbach